Jujuy :
 Province de Jujuy, en Argentine
 Jujuy, station de métro à Buenos Aires